Werner Giese ist der Name folgender Personen:

* Werner Giese (Polizist) (1923–2003), deutscher Polizist und Komiker
 Werner Giese (Tiermediziner) (* 1936), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer